USS Conway ist der Name folgender Schiffe:

 USS Conway (DD-70), Stapellauf 1918, später USS Craven (DD-70) und HMS Lewes, verschrottet 1945
 USS Conway (DD-507), Zerstörer der Fletcher-Klasse, Stapellauf 1942, verschrottet 1969